Cançons que estimo és un disc publicat per Guillermina Motta el 1974 amb Edigsa.

Referències 

1974 a Catalunya
Discs del 1974
Discs en català del segle XX